Damernas lagtävling i sabel vid världsmästerskapen i fäktning 2015 avgjordes vid Olimpijskij-arenan i Moskva, Ryssland, under perioden 16–17 juli 2015. 25 landslag om fyra fäktare vardera var ursprungligen anmälda att delta, men Panama och Kongo drog sig ur.

Ryssland besegrade Ukraina i finalen med slutsiffrorna 45–41. USA besegrade Polen i matchen om tredjepris med slutsiffrorna 45–33.

Resultat
Segraren ur respektive sektion kvalificerade sig till semifinalspel.

Sektion 1

Sektion 2

Placeringsmatcher

Matcher om femte- till åttondeplats

Matcher om nionde- till sextondeplats

Matcher om trettonde- till sextondeplats

Match om tredjepris

Finalmatch

Källor

Referenser

Sabel damlag